Detta är en lista över atomernas elektronkonfiguration i grundtillståndet.
I diagrammet nedan, när man ritar elektroner i skal, är numret i början den till kärnan närmaste ringen och går i ordning utåt.

Atomfysik
Elektronkonfiguration
Elektrontillstånd